Периница (Перница; ) —  свадебный  народный танец. Танец характерен для региона Мунтения. Холостые парни и незамужние девушки исполняют его за день до свадьбы одной из своих подруг, и это обычно её последний танец c партнёром, в котором она будут участвовать.

Во время танца участники образуют круг. Один из участников выходит внутрь круга, держа в руках подушку (или платок). Затем он выбирает девушку, дотрагивается до неё подушкой или накидывает платок ей на шею и выводит в центр круга. Затем кладёт подушку на землю, на которую они становятся на колени и целуют друг друга в щёки. После этого девушка остаётся в кругу, и теперь она выбирает парня. Всё повторяется.

Название танца происходит от слова , что на румынском языке означает «подушка» (от южнославянского «перина»).

См. также 
 Подушечка

Примечания 

Румынские народные танцы